Calenberg steht für folgende geographischen Objekte:

in Niedersachsen:
 Calenberg, Berg bei Schulenburg
 Calenberg (Deister), auch Kalenberg geschrieben, 310 m hoher Gipfel auf dem Deisterkammweg
 Burg Calenberg bei Schulenburg 
 Domäne Calenberg, Staatsdomäne in Schulenburg
 Fürstentum Calenberg in Niedersachsen
 Sprengel Calenberg, Verwaltungseinheit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
 Calenberg-Grubenhagensche Landschaft, Körperschaft des öffentlichen Rechtes
 Werkstatt-Galerie Calenberg, früherer Name für das Leibniz Theater, Kleinkunstbühne in der Calenberger Neustadt

in Nordrhein-Westfalen:
 Calenberg (Warburg), Stadtteil von Warburg
 Calenberg (Kürten), Ortsteil in Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Burg Calenberg (Warburg), Burg in Calenberg (Warburg)

Siehe auch:
 Calenberger Land, Landschaft bei Hannover
 Calenberger Lößbörde, Lösslandschaft bei Hannover
 Calenberger Bergland, Landschaftsteil des Weser-Leine-Berglands
 Calenberger Neustadt, Stadtteil in Hannover, siehe Mitte (Stadtbezirk in Hannover) #Calenberger Neustadt
 Calenberger Brücke
 Calenberger Mühle
 Calenberger Straße
 Kalenberg (Begriffsklärung)
 Randau-Calenberge, Stadtteil von Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Kahlenberg (Begriffsklärung)
 Callenberg (Begriffsklärung)